Dideba (, bogstaveligt "Lovpris") var nationalsangen i Georgien fra 1918 til 1920, og fra 14. november 1990 til 23. april 2004. Den var skrevet og komponeret af Kote Potskhverashvili (1889–1959). Sangen blev erstattet af Tavisupleba.

Tekster 

Tidligere nationalsange
Georgien